L'édition 2004 du tournoi de tennis du Japon se déroule du 4 au , sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. Jiří Novák remporte l'épreuve en simple, Jared Palmer et Pavel Vízner celle en double.

Lauréats 
Jiří Novák remporte le tournoi en simple en battant en finale Taylor Dent. Il s'agit de son  ATP en simple, le  sur dur et le seul de sa carrière dans la catégorie International Series Gold.

En double, Jared Palmer et Pavel Vízner remportent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Jiří Novák et Petr Pála, sur abandon. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Japon (WTA 2004) (édition féminine)
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2004
Tennis masculin en 2004
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 2004
Tennis en octobre 2004